«Вне закона» () — американский художественный фильм в жанре вестерна снятый в  1943 году режиссёром и продюсером миллиардером Говардом Хьюзом.

Фильм вышел в широкий прокат в феврале 1943 года.

Сюжет 

Это психологическая драма, действие которой  происходит в середине XIX века  на Диком Западе Америки. Фильм сосредоточен на внутренней борьбе героев, а не просто на действии и острых ощущениях, не на стрельбе, как у большинства американских вестернов.

Док Холлидей приезжает в городок, где шерифом служит его друг Пэт Гаррет. Док ищет своего похищенного коня и находит его у молодого Билли Кида, однако они становятся друзьями. Впоследствии, во время потасовки Билли убивает человека и, чтобы не дать шерифу Пэту Гаррету арестовать его, Док прячет Билли , тяжело раненого, в хижине своей любовницы — красавицы Рио.

В ролях 
 Джек Бьютел – Билли Кид
  Уолтер Хьюстон – Док Холлидей
  Джейн Расселл – Рио Макдональд
 Томас Митчелл –  Пэт Гарретт
  Эдвард Пэйл – Суонсон
 Мими Агулья – Гваделупе
 Дик Джонс - мальчик
 Говард Хоукс

О фильме 
 Джейн Рассел получила роль Рио Макдональда в фильме «Вне закона» совершенно случайно, когда продюсер Говард Хьюз увидел её в кабинете стоматолога, где она работала в регистратуре.
 Пышногрудая актриса Джейн Расселл стала легендарным секс-символом и первым выбором для исполнения женских ролей в кинолентах для целого поколения американских солдат, находившихся в зонах боевых действий. Джейн Расселл, известная своей ролью в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» вместе с Мэрилин Монро . Известная своим пышным телосложением, Расселл была одной из самых провокационных женщин в кинематографе 1940-х и 1950-х годов.
 Фильм был закончен к февралю 1941 года, но кинолента появилась в ограниченном прокате только 5 февраля 1943 года. Однако широкое распространение произошло только три года спустя, когда киностудия United Artists переиздала фильм в Сан-Франциско 23 апреля 1946 года. Причиной было изображение бюста Джейн Расселл, одетой в блузку с большим декольте, как в самом фильме, так и на рекламных постерах. Проблемы с цензурой Хьюз использовал в рекламных целях — на рекламном плакате размещалась надпись «Фильм, который они не смогли остановить».

Ссылки 
 

Вестерны США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1943 года
Фильмы-драмы США